Royena parviflora är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Philip Hiern. Royena parviflora ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
parviflora